Charmont (Marne)
 Charmont (Val-d'Oise)